Трифон Трифонов може да се отнася за:

 Трифон Трифонов (1872-1946), български инженер, стопански деятел и дарител
 Трифон Трифонов (1895-1945), български офицер (генерал-майор), началник на Генералния щаб на българската армия в периода 11 май 1944 – 6 септември 1944
 Трифон Трифонов (р. 1952), български джаз музикант, саксофонист и кларинетист
 Трифон Трифонов (р. ), български астроном, открил екзопланетата Gliese 486b

Вижте също 
 Трифонов